Vlasmarkt (Gent), een marktplein in de Belgische stad Gent.
 Vlasmarkt (Kortrijk), een marktplein in de Belgische stad Kortrijk.
 Vlasmarkt (Rotterdam), een voormalig marktplein in de Nederlandse stad Rotterdam.